Esistono più comuni francesi con questo nome

Pouillé – Loir-et-Cher
Pouillé – Vandea
Pouillé – Vienne